Morresi es un apellido que puede referirse a las siguientes personas:
 Claudio Morresi, político argentino.
 Julio Morresi, activista argentino.
 Osvaldo Morresi, automovilista argentino.